Астеріон, також Астерій (, )

Антична міфологія 
 божество однойменної річки в Арголіді; за Павсаніем (II, 17), батько годувальниці Гери (варіант: трьох сестер — Евбеї, Просімени й Акреї);

 син Тектама (або Дора), був володарем на Криті; він одружився з Європою, яка від Зевса народила синів Міноса, Сарпедона і Радаманта; за Аполлодором, один з аргонавтів, син Комета;

 син Міноса й Пасіфаї, наділений надзвичайною силою. Його вбив Тесей. Аполлодор ототожнював Астеріона з Мінотавром;

 син Анакта, правитель Анактерії, поселення, що існувало на місці Мілета до прибуття туди мінойців;

 брат героя «Іліади» (І, 12) Нестора, син Пелея і Хлорісси.

У науці 
 Астеріон — точка на нижньо-бічній поверхні черепа людини, у місці стику потиличної, тім'яної і кам'янистої частини скроневої кістки.
 Астеріон — друга за яскравістю зоря в сузір'ї Гончих Псів.

Література 
 Словник античної міфології. — : Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.

Персонажі давньогрецьких міфів
Аргонавти